Eerste divisie (mannenhandbal) 1988/89
 Eerste divisie (vrouwenhandbal) 1988/89